Ród arystokratyczny, z którego wywodzą się m.in.:
 Nikola Zrinski – chorwacki i węgierski wojskowy, polityk i poeta
 Nikola Šubić Zrinski – chorwacki i węgierski wojskowy
 Petar Zrinski – chorwacki arystokrata i działacz narodowy
Także: Zrinjski Mostar – bośniacki klub piłkarski z siedzibą w mieście Mostar.